Gibson é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
Condado de Gibson (Indiana)
Condado de Gibson (Tennessee)

Desambiguação